Marshall Nirenberg, um bioquímico norte-americano
Louis Nirenberg, um matemático norte-americano
11796 Nirenberg, um asteroide da cintura principal

Desambiguação